Рытовка — топоним и гидроним в России.
 Рытовка — деревня в Невельском районе Псковской области
 Рытовка — река в Приозерском районе Ленинградской области.
 Рытовка — прежнее название деревни Путь Ленина в Черлакском районе Омской области